Habruck ist der Name folgender Orte:

 Habruck (Gemeinde Weinzierl), Katastralgemeinde von Weinzierl am Walde, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Habruck (Gemeinde Reichenau), Ortschaft der Gemeinde Reichenau im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Harruck